Мокреш — название населённых пунктов в Болгарии:

 Мокреш — село в Монтанской области.
 Мокреш — село в Шуменской области.